Ibo (Moçambic), ciutat de Moçambic a la província de Cabo Delgado, capital del districte d'Ibo 
 Ibo, membre de l'ètnia dels igbos que habiten el sud-est de Nigèria 
 Ibo o igbo, llengua nadiua dels igbos que es parla a Igboland, al sud-est de Nigèria
 Districte d'Ibo, districte japonés dins de la Prefectura de Hyōgo.